Helsloot ist der Name folgender Personen:

 Dries Helsloot (* 1937), niederländischer Radrennfahrer
 Jan Helsloot (* 1959), niederländischer Schachspieler
 Ira Helsloot (* 1966), niederländischer Wissenschaftler
 Misja Helsloot (* 1973), niederländischer Trance-DJ und Musikproduzent
 Helsloot (Musiker) (* 1984, bürgerlich Thomas Helsloot), niederländischer DJ und Musikproduzent